Алексей — мужское имя; церковнославянский вариант — Алексий; о носителях варианта имени см. .


Правители 
 Алексей I Комнин — византийский император в 1081—1118 годах, основатель династии Комнинов.
 Алексей II Комнин — византийский император в 1180—1183 годах.
 Алексей III Ангел — византийский император в 1195—1203 годах.
 Алексей IV Ангел — византийский император в 1203—1204 годах.
 Алексей V Дука — византийский император в 1204 году.
 Алексей I Великий Комнин — первый император Трапезундской империи в 1204—1222 годах, основатель династии Великих Комнинов.
 Алексей II Великий Комнин — император Трапезундской империи в 1297—1330 годах.
 Алексей III Великий Комнин — император Трапезунда в 1349—1390 годах.
 Алексей IV Великий Комнин — император Трапезунда 1417—1429. 
 Алексей Великий Комнин — император Трапезунда в апреле 1460 года.

Представители Романовых 
 
 Алексей Александрович (1850—1908) — великий князь, сын императора Александра II.
 Алексей Антонович Брауншвейгский (1746—1787) — принц Брауншвейгский, брат императора Ивана VI, сын правительницы России Анны Леопольдовны.
 Царевич Алексей Алексеевич (1654—1670) — сын царя Алексея Михайловича, наследник российского престола.
 Царевич Алексей Петрович (1690—1718) — сын царя Петра I, наследник российского престола.
 Цесаревич Алексей Николаевич (1904—1918) — сын Николая II, наследник российского императорского престола.

Суда 
 «Алексей» — 74-пушечный парусный линейный корабль Балтийского флота России.
 «Алексей» — бригантина, а затем бриг Черноморского флота России, участник войны с Францией 1798—1800 годов и русско-турецкой войны 1806—1812 годов.

См. также 
 Алексий (значения)